Mikhalko Iourievitch (en  et en ), dit  (en  et en ), est un prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né en 1151 à Souzdal et mort le ), qui régna en 1173.

Fils de Iouri Dolgorouki et de sa seconde femme, Hélène, il est également prince de Tortchesk entre le milieu des années 1160 et 1173, et prince de Vladimir-Souzdal de 1175 à 1176.

Biographie 
Mikhalko est durant sa jeunesse expulsé des terres de Souzdal par son demi-frère  (qui n'aimait pas la mère de Mikhalko). Entre 1162 et 1169, il vit finalement à Ostior, petite ville près de Tchernigov, avant de partir vivre à Tortchesk.

En 1168, il participe à la campagne de  contre les Polovtses. En 1170, il défend la ville de Pereïaslav.

Désigné par André pour diriger la ville de Kiev à la mort de leur frère , Mikhalko refuse d'abord de monter sur le trône et envoie à la place son jeune frère Vsevolod afin de pouvoir lui-même rester à Tortchesk. Il est ensuite assiégé par un prétendant au trône de Kiev, Rurik de Smolensk, avant de signer la paix avec lui et d'être autorisé à changer sa capitale, qui devient désormais Pereïaslav. L'année suivante, lorsqu'André envahit la Rus' du sud, il rompt le traité de paix avec Rurik et jure allégeance à son frère.

Il devient ensuite grand-duc de Vladimir, ou il succède à son frère André à sa mort. Mais des problèmes avec les boyards de Souzdal et de Rostov forcent Michel à quitter la ville et à fuir pour Tchernigov. Les habitants de Vladimir rappellent pourtant Michel pour les aider à battre son neveu Iaropolk Rostislavovich pour devenir finalement officiellement le Grand-duc de Vladimir en 1175.

Il ne reste qu'un an sur le trône mais laisse le souvenir d'une grande moralité. Il meurt le  à l'âge de 25 ans. Son frère  lui succède.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Naissance à Souzdal
Michel01
Michel01
Michel01
Michel01
Michel01
Famille Dolgoroukov
Michel01